Вулф () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Вулф, Альберт Бенедикт (1876—1967) — американский экономист и педагог.
 Вулф, Вирджиния (1882—1941) — британская писательница, литературный критик, ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века.
 Вулф, Бернард (1915—1985) — американский писатель и сценарист.
 Вулф, Дженна (род. 1974) — американская журналистка, телеведущая.
 Вулф, Джереми (род. 1993) — американский и израильский бейсболист.
 Вулф, Джин (1931—2019) — американский писатель-фантаст.
 Вулф, Дэвид (род. 1956) — американский астронавт.
 Вулф, Келли (род. 1976) — американская телевизионная персона.
 Вулф, Крисчен (род. 1934) — американский композитор-экспериментатор.
 Вулф, Леонард (1880—1969) — английский политический теоретик, писатель, издатель и государственный служащий, муж Вирджинии Вулф.
 Вулф, Мартин (род. 1946) — британский журналист.
 Вулф, Олег Владимирович (1954—2011) — русский писатель и поэт, редактор.
 Вулф, Роулэнд (1914—2010) — американский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1932 в акробатических прыжках.
 
 Вулф, Томас (1900—1938) — американский писатель, представитель «потерянного поколения».
 Вулф, Мартин (род. 1946) — британский журналист.
 Вулф, Патрик (род. 1983) — британский певец, музыкант и композитор.
 Вулф, Фредерик Адольф (1885—1975) — американский миколог и фитопатолог.
 Вулф, Чед (род. 1975) — американский лоббист и политик.
 Вулф, Челси (род. 1983) — американская певица, автор песен.
 Вулф, Эндрю (род. 1995) — канадский фигурист.
 Вулф, Энтони (род. 1983) — тринидадский футболист.
 Вулф, Ярмила (род. 1987) — словацкая теннисистка.

Псевдонимы 
 Хаулин Вулф (настоящее имя Честер Артур Бёрнетт; 1910—1976) — американский блюзмен, гитарист, харпер, автор песен.
 Джек Вулф (настоящее имя Джэк Томас Дэвис) — британский актёр.

Топоним 
 Вулф — остров в составе островов Галапагос.
 Вулф — озеро на территории Юкон в Канаде.
 Вулф — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Вулф — небольшой водоток на острове Аксель-Хейберг.
  — холодный солёный источник на острове Аксель-Хейберг.
  — гора высотой 1100 метров в центральной части острова Аксель-Хейберг.
  — фьорд на юго-востоке острове Аксель-Хейберг.
  — долина на острове Элсмир, открытая экспедицией на «Фраме» в 1901 году.
 Вулф-Лейк

См. также 
 Спрэдлин Вулф, Ким
 Сара Де Вулф
 Вульф
 Вульфф
 Волфф
 Вольфф
 Вольф
 Wolf

Примечания